В 1976 году спектакль «Ночь после выпуска» по одноименной повести Владимира Тендрякова был поставлен в рижском ТЮЗе.

Также «Ночь после выпуска» — спектакль, поставленный режиссёром Романом Виктюком в студенческом театре МГУ.

Одна из первых театральных работ актера Ефима Шифрина (роль Игоря Проухова).

Ссылки 
 
 [www.belousenko.com/books/Tendryakov/tendryakov_noch_posle_vypuska.htm Повесть «Ночь после выпуска» ] 
 Биография Ефима Шифрина на официальном сайте 

Спектакли СССР
Спектакли 1976 года
Спектакли СССР 1976 года